Восточное кладбище (; неофициальное название — Московское; в советское время именовалось «кладбищем по Московскому шоссе») — самое известное кладбище Минска. Общая площадь — 24 га.

История 

Открыто в 1952 году. Первоначально, открытое на окраине города, особого статуса не имело. 

На Восточном кладбище в Минске хоронили первых лиц БССР, а также выдающихся деятелей науки и культуры, и с течением времени кладбище приобрело статус элитного. В современной Белоруссии Восточное кладбище сохранило свой статус главного государственного некрополя. В 2001 году визит на кладбище нанесли Президент Российской Федерации Владимир Путин и Президент Белоруссии, Александр Лукашенко.

На Восточном кладбище также находятся групповые захоронения. В самом его центре расположена могила воинов, погибших во время Великой Отечественной войны, на кладбище находится монумент, возведённый в память о погибших на Немиге в результате массовой давки.

Несмотря на то, что кладбище считается закрытым, на нём есть свободная территория для новых могил. Место на Восточном кладбище может быть выделено выдающимся белорусским деятелям.

Могилы известных людей 
См. Похороненные на Восточном кладбище Минска

Восточное кладбище в Минске по своей значимости часто сравнивают с Новодевичьим кладбищем в Москве, на котором принято хоронить выдающихся государственных деятелей, деятелей науки и культуры. Среди похороненных на кладбище:

 Пётр Миронович Машеров, советский партийный и государственный деятель, Первый секретарь ЦК Компартии Белоруссии (1965—1980). 
 Владимир Мулявин,  советский и белорусский эстрадный музыкант, художественный руководитель ВИА «Песняры». Народный артист СССР (1991). 
 Лариса Александровская, белорусская, советская оперная певица, общественный деятель. Народная артистка СССР (1940).
 Янка Мавр, белорусский советский писатель, переводчик и драматург. 
 Иван Мележ,  белорусский советский прозаик, драматург, публицист. Народный писатель БССР (1972).
 Владимир Короткевич, белорусский советский писатель, публицист, поэт, переводчик и драматург, сценарист, классик белорусской литературы.

Важной достопримечательностью кладбища является памятник на могиле Владимира Мулявина, руководителя ВИА «Песняры».

Галерея

Примечания

Литература 
 Збор помнікаў гісторыі і культуры Беларусі. Мінск. — : БелСЭ, 1988. — С. 257—258. — 333 с.: іл. — ISBN 5-85700-006-8.

Ссылки 
 Отчёт о посещении Восточного (Московского) кладбища Минска
 Кладбища Минска. Восточное кладбище
 Как прошла Радуница на Восточном кладбище
 Спортивный некрополь. Восточное кладбище (Минск)
 Медицинский некрополь. Восточное кладбище (Минск)
 город Минск. Фото

Кладбища Минска
Кладбища по алфавиту
Некрополи, основанные в 1952 году
Объекты в Минске с названиями, ассоциированными с Москвой